Змагання зі спортивної ходьби на 20 кілометрів серед чоловіків на Літній універсіаді 2013 пройшли 9 липня на шосейній трасі, прокладений вулицями Казані.

Результати

Індивідуальна першість

Командна першість

Джерела 

 https://universiade2013.sportresult.com/eurosport/en/-120/Comp/Info/ResultList/ATM092101 
 https://universiade2013.sportresult.com/eurosport/en/-120/Comp/Info/AT/EventSummary/ATM492000 

Ч